Koudelka peut faire référence à :

 Josef Koudelka (1938-), photographe français d'origine tchèque ;
 Roman Koudelka (1989-), sauteur à ski tchèque ;
 Koudelka, jeu vidéo de rôle pour console PlayStation ;
 Koudelka, ancien nom de la ville d'Asbest dans l'oblast de Sverdlovsk en Russie;
 Koudelka est un manga écrit par Yūji Iwahara.

Homonymie de patronyme